Le concerto pour violoncelle en mi mineur peut désigner : 
 le concerto pour violoncelle en mi mineur de Vivaldi ;
  le concerto pour violoncelle en mi mineur de Khatchatourian ; 
  le concerto pour violoncelle en mi mineur d'Edward Elgar.